Лаборатория космических исследований Физического факультета Ужгородского национального университета (ЛКИ УжНУ) — научно-исследовательская организация владеющая двумя наблюдательными пунктами (астрономические обсерватории) на территории Украины: в городе Ужгород и в его пригороде. Была основана в связи с началом космической эры (4 октября 1957 года). Является коллективным членом Украинской Астрономической Ассоциации.

Руководители лаборатории 
 1957—2001 гг. — Братийчук Матрёна Васильевна (1927—2001) — основатель лаборатории, профессор, член Международного астрономического союза (МАС);
 с 2001 года — Епишев Виталий Петрович — член МАС, доцент.

История лаборатории 
История лаборатории начинается с наблюдений первого искусственного спутника Земли (ИСЗ), что были проведены 6 октября 1957 года. Наблюдения проводились с нанесением пути ИСЗ на карту звёздного неба. Основателем лаборатории стала Братийчук Мотря Васильевна (). Она была руководителем лаборатории в течение 44 лет. Успехи молодого коллектива заметили в Москве.
В 1960-е годы Ужгородскую станцию наблюдений несколько раз посетили академики М. Келдыш и Л. Арцимович. После чего Постановлением ГКНТ при Совете Министров СССР она была расширена до ведущей лаборатории и вошла организационно в состав Проблемной научно-исследовательской лаборатории физической электроники (ПНИЛ ФЕ) УжГУ. Основной тематикой лаборатории является наблюдение ИСЗ.
С 1969 года в УжГУ, на базе лаборатории, открывают специализацию и аспирантуру по астрофизике, по обучению кадров для ЛКИ и других научных и образовательных учреждений УССР.
В 1972 году сотрудниками ЛКИ было изготовлено с помощью одесских астрофизиков специализированный спутниковый электрофотометр для наземной фотометрии искусственных объектов. Впоследствии на нём начали проводить колориметрические и поляризационные наблюдения ИСЗ, положивших начало ещё одному научному направлению исследований в ЛКД — применение решения обратных задач для идентификации космических объектов, изучение влияния на ИСЗ возмущений со стороны окружающей космической среды.
В конце 1970-х годов коллектив ЛКД УжНУ занял ведущие позиции в области распознавания неизвестных космических объектов. Установка мощной фотокамеры СБГ и своевременное разработки специальных методик, позволили коллективу ЛКИ более 15 лет, практически до 2002 года, оставаться на ведущих позициях в сети наблюдений геостационарных спутников (ГСС), которая существовала на территории бывшего СССР. Создание аппаратурного комплекса позволило коллективу лаборатории проводить исследования ещё в одном направлении — это фотографические и фотометрические наблюдения малых тел Солнечной системы и явлений покрытий звёзд Луной, планетами и астероидами. В лучшие годы в ЛКИ работало до 38 сотрудников.

Проблемы, которые возникли перед украинской наукой после распада СССР, не обошли и коллектив ЛКИ. Резкое уменьшение финансирования на научные исследования и изменение их приоритетов, в том числе и в области научных исследований околоземного космического пространства, привели к сокращению личного штата ЛКИ более чем наполовину. Практически прекратился приток молодых кадров. Нет никакого прогресса в закупке нового оборудования. Почти полностью исчерпаны накопленные ранее астрофотоматериалы, необходимые для наблюдений искусственных и естественных небесных объектов на имеющемся в ЛКИ оборудовании.

С конца 2006 года проект ISON (ПулКОН) налаживают активное взаимодействие с лабораторией космических исследований УжНУ. В 2010 году был введён в строй новый телескоп, в рамках сотрудничества с проектом ISON.

Инструменты наблюдательных пунктов лаборатории 
 Первый наблюдательный пункт (код MPC «061»):
 Астрономо-геодезическая камера СБГ (SBG) системы Шмидта (D = 425/530 мм, f = 760 мм, установлена в 1973 году, Карл Цейс Йена, ГДР)
 Автоматизированная спутниковая фотокамера АФУ-75 (D= 210 мм, f = 736 мм, установлена в 1965-х годах) — для наблюдений низких ИСЗ
 10 см объектив Максутова с фотометром для наблюдений низких спутников, на монтировке от камеры АФУ-75 (установлен в 1972 году)
 телескоп-рефрактор АВР-2 (D = 20 см, F = 280 см) (установлен в 1960-х годах)
 лазерный дальномер ЛД-2 (установлен в начале 1980-х годов)

 Второй наблюдательный пункт (п. Дереновка):
 1-й телескоп лазерного дальномера ТПЛ-1М, система Кассегрена-Кудэ, (D = 1 м, f = 11.6 м)
 В конце июня 2010 года установлен телескоп Такахаси BRC-250: системы Бэйкер-Ричи-Кретьен, D=250 мм, F=1268мм (по программе «ПулКОН») с ПЗС-камерой Alta-U9 с чипом KAF-6303E, 3072х2048 пикселей по 9 микрон на монтировке WS-180

Направления исследований 
 Позиционные наблюдения низкоорбитальных и геостационарных ИСЗ.
 Космические навигационные системы, космическая геодезия, геодинамика.
 Лазерная локация ИСЗ.
 Изучение астроклимата.
 Исследования влияния атмосферы Земли на результаты оптических, фотографических, лазерных и радиодальномерных наблюдений ИСЗ и АМС.
 Кометы (с 1968 по 1991 годы активно наблюдались).
 Астероиды (с 1975 по 1978 года).
 Покрытия звёзд Луной, планетами и астероидами.
 GPS-наблюдения (начаты с 1990-х годов).
 Решение обратной задачи: определение параметров околоземного пространства на основе наблюдений возмущений ИСЗ (в том числе и в результате деятельности Солнечной активности).
 Распознавание и отождествление искусственных космических объектов на базе фотометрических, колориметрических и поляризационных наблюдений.

 Малые тела Солнечной системы
Первые наблюдения естественных малых тел Солнечной системы, зафиксированные в Центре малых планет, датируются 28 марта 1968 года — именно эту дату можно считать началом астрометрических наблюдений комет. За три года наблюдений астероидов (1975—1978 гг.) было отправлено всего 35 астрометрических измерений малых планет. Более подобные наблюдения астероидов не проводились. В следующие года основное своё внимание обсерватория переключила на кометы. Начиная с осени 1985 года обсерватория присоединилась к советской программе по изучению кометы Галлея (СОПРОГ). По данной программе за 9 месяцев активных астрометрических наблюдений было опубликовано порядка 100 измерений. В 1990 году первый наблюдательный пункт лаборатории космических исследований опубликовал 63 астрометрических измерений комет, оказавшись десятой по активности обсерваторией в мире! Но это был последний год наблюдений естественных тел Солнечной системы. В связи с распадом СССР в лабораторию перестали поступать фотопластинки, а без них были остановлены все наблюдения. Основную часть наблюдений комет проводили на астрономо-геодезической камере СБГ (D=425 мм). Всего за 20 лет наблюдений было опубликовано более 200 астрометрических измерений комет.

 ИСЗ
Подключив к астрометрическим наблюдениям фотометрические и колориметрические наблюдения, коллектив ЛКИ УжНУ занял ведущие позиции в области идентификации неизвестных объектов. В 90-е годы в лаборатории заложены два пункта GPS-наблюдений ИСЗ — с. Дереновка (UZHD) и крыша корпуса ЛКИ (UZHL). Станция UZHL регулярно наблюдает ИСЗ системы «НАВСТАР» в рамках Украинской Государственной службы единого времени и с целью решения геодинамических и прикладных задач. Она является кандидатом в Украинскую Государственную сеть мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем GPS / ГЛОНАСС /EGNOS / Galileo для информационного обеспечения управления движущимися объектами.
 Участие во Всемирной программе спутниковой триангуляции.
 В наблюдениях ГСО в западной зоне сотрудничала с НСОС (наземная сеть оптических средств) до середины 1990-х годов.

Основные достижения 
 Первыми в СССР проложили на карте звёздного неба трассу 1-го ИСЗ.
 Фотографические наблюдения специальных ИСЗ в международных проектах «Стандартная Земля 1, 2, 3» позволили определить положение 1-го наблюдательного пункта с наивысшей в то время точностью ± 6 м (в 1960-х годах).
 На основе комплексных оптических наблюдений искусственных спутников Земли и анализа результатов этих наблюдений, особенно анализа кривых блеска ИСЗ, удалось решить задачи распознавания объектов. Сейчас основное внимание уделяется позиционным наблюдениям геостационарных объектов.
 Первое в СССР подключение лазерных наблюдений для решения геодезических, геодинамических и прикладных задач было начато в 1972 году в рамках советско-французского эксперимента. В итоге точность определения координат 1-го наблюдательного пункта возросла до ±30 см.
 Наземные поляризационные наблюдения ИСЗ, проведённые в Ужгороде в 1978 году, были первыми в СССР.
 В 1990 году 1-й наблюдательный пункт опубликовал 63 астрометрических измерений комет, оказавшись десятой по активности обсерваторией в мире!
 За 15 лет (1987—2002 гг) работы было определено около 15000 положений геостационарных объектов.
 За 25 лет в каталог ЛКИ включено 2416 кривых блеска 163 ИСЗ.
 Для более 50-ти объектов установлены динамические и поверхностные характеристики
 Около 30-ти ранее неизвестных ИСЗ, полностью идентифицированы.
 В начале создания Глобальной системы определения местонахождения (GPS) в ЛКИ, с участием московских специалистов, в 1984 году проведены одни из первых доплеровских наблюдений навигационных ИСЗ.
 За не полные 40 лет работы лаборатории специализацию по астрофизике окончили около 400 выпускников физического факультета УжНУ.

Известные сотрудники 
 Ю. Ю. Балега — директор Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, член-корреспондент РАН — является выпускником Физического факультета Ужгородского национального университета по специальности «Астрофизика»
 Р. У. Костык — зав. отделением «физики Солнца» ГАО НАНУ, член-корреспондент НАНУ
 Й. И. Романюк — зав. группой отдела звездного магнетизма САО РАН

Адреса наблюдательных пунктов лаборатории 
 1-й пункт наблюдений (который имеет код «061» и GPS-код «UZHL»): Украина, 88000 Ужгород, ул. Далёкая, д. 2а (e-mail: space_at_univ.uzhgorod.ua) 
 2-й пункт наблюдений располагается в 17 км восточнее города, в п. Дереновка (GPS-код «UZHD»)

Интересные факты 
 В 1957 году на территории Советского Союза было открыто несколько десятков станций оптических наблюдений за ИСЗ. Но только три из них (Рижская, Звенигородская и Ужгородская) выросли в мощные научно-исследовательские подразделения астрономического направления с тематикой, которой до них не занимался ни один астрономический коллектив мира.
 В честь М. В. Братийчук назван астероид 3372 Bratijchuk

См. также 
 :uk:Ужгородський національний університет
 :uk:Українська астрономічна асоціація
 Обсерватория Львовской политехники
 Список астрономических инструментов

Примечания

Ссылки 
 Станция оптических наблюдений спутников Ужгородского университета
 Станция оптических наблюдений спутников Ужгородского университета готова присоединиться к ПулКОН
 Сборник информации по лаборатории
 НАБЛЮДЕНИЯ ИСЗ В УЖГОРОДЕ: 50 ЛЕТ ПОИСКА И РЕШЕНИЙ, В. П. Епишев, С. И. Игнатович, К. А. Кудак, И. И. Мотрунич, Я. М. Мотрунич, С. С. Поп
 Профессиональная астрономия на Украине
 Методика и технология привязки сети опорных пунктов к системам координат WGS-84, EUREF, CK-42 К. Нурутдинов, Национальная обсерватория Украины
 Автореферат диссертации Визначення орбіт ШСЗ для вирішення задач геодинаміки та моніторингу геостаціонарної зони за результатами спостережень 1999 год, С. П. Руденко
 Ужгород на перехресті космічних трас
 ШЛЯХ У ВІЧНІСТЬ: До 80-річчя з дня народження фундатора лабораторії космічних досліджень Ужгородського Національного Університету профессора Мотрі Братійчук
 Фото 20-см телескопа-рефрактора АВР-2
 Отчёт за 2008 год от станции «Ужгород»
 Первые оптические наблюдения искусственных спутников земли: как это было

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 061 Uzhgorod. Observers S. I. Vorinka, I. I. Goroshchak, N. L. Polishchuk, S. I. Ignatovich and T. Y. Galas.
 061 Uzhgorod. Observers I. Goroshchak et al.
 061 Uzhgorod. 0.42-m astrograph. Observers I. I. Goroshchak, T. Yu. Galas, S. I. Vorinka, S. I. Ignatovich and M. M. Osipenko. From Kiev Komet. Tsirk.
 061 Uzhgorod. Observer S. I. Ignatovich. From Kiev Komet. Tsirk. No. 323.

Астрономические обсерватории по алфавиту
Ужгородский национальный университет
Астрономические обсерватории Украины
Здания и сооружения, построенные в 1957 году на Украине
Ужгород